Българите () са етническа група в Казахстан. Според преброяването на населението през 2009 г. те са 4523 души, или 0.028 % от населението на страната. Според различни източници числеността на българите се оценява от 15 000 до 50 000 души.

Българите населяват основно Актобенска и Павлодарска област. Според оценки българите в Източен Казахстан са между 15 000 и 20 000 души, преселени насилствено от Крим, Бесарабия и Таврия след Втората световна война. Заедно с тях са преселвани и гагаузи от Бесарабия, които в Казахстан се определят като българи.

История 
Преобладаващата част от българите са потомци на изселили се в края на 18-и и началото на 19 век на територията на Руската империя. Впоследствие, в периода 1908–1920 година някои от тях се преместват от Бесарабия и Крим в Казахстан, а през 1944 година около 12 хил. кримски българи са били насилствено депортирани в Казахстан. Българи се заселват там и през 50-те и 60-те години на 20 век, във връзка с изграждането на нови стопански обекти в рамките на кампанията по усвояване на целинните земи.

Селища с компактно население 
Селища с компактно българско население са селата:

 Разумовка (Източноказахстанска област)
 Андреевка (Източноказахстанска област)
 Българка (Актобенска област)
 Октябърское (Алматинска област)

Численост и дял

Преброявания на населението 
Численост и дял на българите според преброяванията на населението през годините, по области и градове от републиканско значение:

Оценки 
По време на официалното си посещение в България през септември 1999 г. президентът Нурсултан Назарбаев споменава че в Казахстан има около 50 000 етнически българи.

Численост 
Численост на българите според оценки на Агенцията на Република Казахстан по статистика през годините, по области и градове с областно значение:

Организации 
В сайта на ДАБЧ на България се посочва, че в Казахстан има 5 организации на българите – 3 дружества и 2 учебни заведения.

Личности 
Личности родени в Казахстан, от български етнически произход:
 Олег Григориевич Димов (р. 1946 г.), политик

Вижте също 
 Българи в Азия
 Българи в Европа
 Население на Казахстан

Източници

Външни препратки 
  Информация за българите  в уебсайта на Асоциацията на народите в Казахстан

 
Етнически групи в Казахстан